О́шава () — канадский город в провинции Онтарио. Располагается в Южном Онтарио, на побережье озера Онтарио), в 60 км к востоку от . Рассматривается как восточный якорь агломераций Большого Торонто и Голден-Хорсшу; крупнейший город в . Граничит с муниципалитетом Уитби. Название города в переводе с языка оджибве означает «слияние водных потоков» или «пересечение». По переписи 2016 года численность его населения составляет 159 458 человек, численность населения городской переписной области Ошава — 379 848 человек на тот же год.

Ошава известна как центр автомобильной промышленности Канады, поскольку в городе располагается штаб-квартира , канадского филиала компании General Motors. Это предприятие было основано в 1876 году Робертом Маклафлином () под названием McLaughlin Carriage Company, а позже было преобразовано в компанию  благодаря Сэму Маклафлину, сыну Роберта. Развитая автомобильная и машиностроительная промышленность подарили Ошаве девизы «Город, МОТОвирующий Канаду» () и «Город в движении» (), а сам город носит прозвище «Автомобильная столица Канады» (). Однако с 18 декабря 2019 года в городе было прекращено производство автомобилей компанией General Motors, что вылилось в увольнение более 2300 человек. В настоящее время Ошава также является крупным образовательным центром и узлом современной медицины: в городе располагаются , университет Трента и , Научно-исследовательский и образовательный центр Лейкридж (LHEARN) и . Ключевыми секторами экономики являются продвинутое промышленное производство, высокотехнологичные медицинские услуги, логистика, энергетика и IT-сфера. В 2016 году в рейтинге StatsCan лучших городов Канады по трудоустройству Ошава заняла 6-е место.

Даунтаун Ошава — признанный официально Центр городского развития (), включённый в программу правительства Онтарио «Инициатива развивающихся городов» (). В Даунтауне проживают более 2400 студентов и работают около 5 тысяч человек. Это ведущий центр развлекательных и спортивных мероприятий (театр Регент и арена ), кулинарии (более 50 ресторанов и кафе) и культуры ( и ). В Ошаве располагается Региональный инновационный центр (), предлагающий услуги стартаперам и малоопытным бизнесменам; в Даунтауне располагаются многочисленные офисы разных предприятий. Парквуд Эстэйт, дом Маклафинов, ныне является  и встречается во множестве фильмов, в том числе «Оно», «Билли Мэдисон», «Чикаго» и «Люди Икс»,  Признания некрофила.

История 
В начале своей истории город Ошава был перевалочным пунктом пушной торговли. В порту города пушнина грузилась в лодки индейцами племени миссиссога и направлялись на запад, в фактории (торговые поселения), расположенные в устье реки Кредит-ривер.

Экономика 
Основной отраслью экономики Ошавы всегда являлось автомобилестроение, в котором особое место занимает канадское подразделение General Motors.

Со времени основания крупных сборочных заводов компанией McLaughlin Carriage Company в 1876, они, равно как и штаб-квартира GMC, до сих пор располагаются в черте города.

В Ошаве также было основано коневодческое предприятие Windfields Farm, где родился известнейший канадский рысак .

Спорт 

В молодёжном хоккее Ошава представлена клубом «Ошава Дженералз» из хоккейной лиги Онтарио, чемпионом розыгрыша Лиги 2015 года.

В 2015 году в Ошаве в рамках Панамериканских игр, проходивших в Торонто, прошли турниры по боксу и тяжёлой атлетике.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Онтарио
Район Дарем